Плейнс () — ряд населённых пунктов в США.

 Плейнс — город в Джорджии.
 Плейнс — город в Техасе.

См. также
 Кросс-Плейнс — ряд населённых пунктов в США.